Niemcy:
 Wolfsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Inne:
 Wolfsheim – grupa muzyczna

Zobacz też:
 Wolfshain